El Torneig de les Tres Nacions de l'any 1998, fou la tercera edició d'aquesta competició, realitzada entre l'11 de juliol i el 22 d'agost. Els Springbooks guanyarien el seu primer títol, relegant als fins aleshores invictes All Blacks a la tercera posició.

Classificació

Resultats

Referències 

Edicions del The Rugby Championship